1994 Голяма награда на Италия е 45-о за Голямата награда на Италия и 12-и кръг от сезон 1994 във Формула 1, провежда се на 11 септември 1994 година на пистата Монца в Монца, Италия.

Репортаж 
Отборът на Лотус напуска Формула 1 завинаги в края на сезона поради финансови проблеми. Но отбора продължава да се състезава в последните състезания за сезон 1994.

Еди Ървайн е наказан за едно състезание заради опасната маневра на шикана Ретифилио. Това е второ наказание за ирландеца този сезон.

Класиране

Бележки 
 Първи пол-позиция: Жан Алези
 Състезанието е спряно още в началото на първата обиколка заради инцидента на Еди Ървайн и Джони Хърбърт, който участва и в рестартирането на състезанието.

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Италия